Леденёв — фамилия. Известные носители:
 Леденёв, Алексей Сергеевич (род. 1984) — российский дзюдоист.
 Леденёв, Андрей Романович (род. 1959) — советский и российский композитор; сын Р. С. Леденёва.
 Леденёв, Борис Николаевич (1919—1969) — участник советской атомной программы, лауреат Сталинских и Ленинской премий.
 Леденёв, Виктор Иванович (род. 1941) — советский и белорусский писатель, драматург.
 Леденёв, Михаил Николаевич (род. 1962) — российский дипломат.
 Леденёв, Николай Павлович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Леденёв, Пётр Петрович (1916—1986) — Герой Советского Союза.
 Леденёв, Роман Семёнович (1930—2019) — советский и российский композитор и музыкальный педагог.

Леденёва 
 Леденёва, Алёна Валерьевна (род. 1964) — британский социолог.